Walheim kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Walheim, Haut-Rhin, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Walheim, Ludwigsburg – kommun i Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,